Jan Knapik (1904-1971) – nauczyciel, filozof, działacz społeczny
 Jan Knapik (1931-2018) – minister w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego
 Jan Knapik (1951-2012) – poseł na Sejm IV kadencji w latach 2001-2005, działacz SLD